John Hope peut désigner :
 John Hope,  comte de Hopetoun (1704-1781), noble britannique ;
 John Hope (1725-1786), médecin et botaniste écossais ;
 John Hope,  comte de Hopetoun (1765-1823), homme politique écossais et officier de l'armée britannique ;
 John Hope (1794–1858), juge écossais et propriétaire foncier ; 
 John Hope,  comte d'Hopetoun et  marquis de Linlithgow (1860-1908), premier gouverneur général d'Australie ;
 John Adrian Louis Hope,  baron Glendevon (1912-1996), aristocrate écossais unioniste et un homme politique conservateur ;
 John Hope Franklin (1915-2009), historien et professeur d'université américain.